Rivoltellesi – abitanti di Rivoltella (Rosasco)
Rivoltellesi – abitanti di Rivoltella del Garda